U sezoni 1967./68. naslov rukometnog prvaka Jugoslavije je obranila momčad Partizana iz Bjelovara.

1. savezna liga

II. rang prvesntva

Hrvatska 
Završnica republičkog prvenstva igrana po dvostrukom kup-sustavu uz sudjelovanje četiri momčadi.

Dalmatinska liga

Slavonska liga - Sjever

Izvori 
 Jovan Paripović: Omladinski rukometni klub "Partizan" ; Bjelovar, 1982.; str. 99-98
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.
 Jurica Gizdić: RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici, Kaštel Gomilica, 2008.
 Jurica Gizdić: RK Hrvatski Dragovoljac - 50 godina rukometa u Dugom Ratu, Dugi Rat, 2004.
 Dragutin Kerže: Sportsko društvo Grafičar Osijek 1926 - 1981, Osijek, 1982.

1967-68